M25 puede referirse a:

 Al cúmulo abierto M25.
 A la autopista M25, que circunvala Londres (Reino Unido).
 A la autopista M25, que une Novorosíisk con Port Kavkaz, en el sur de Rusia.